Koufos bezeichnet:
 Koufos (Sykia), ein Ort in der griechischen Gemeinde Sithonia 

Koufos ist der Familienname von:
 Kosta Koufos (* 1989), griechisch-US-amerikanischer Basketballspieler